! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 17001–17100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 17101–17200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 17201–17300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 17301–17400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 17401–17500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 17501–17600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 17601–17700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 17701–17800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 17801–17900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 17901–18000 [ editare]

Lista planetelor minore (017001-018000)